

Aziende 
 San Giorgio – Società anonima italiana per la costruzione di automobili marittime e terrestri, azienda fondata nel 1905 a Sestri Ponente
 Sangiorgio Elettrodomestici – ex azienda italiana di elettrodomestici
 Banco San Giorgio – ex banca italiana fondata a Genova, dal 2012 fusa in UBI Banca

Geografia

Croazia

Comuni 

 San Giorgio – sull'isola di Lesina

Isole 
San Giorgio (Sveti Juraj) – isolotto presso la città di Arbe
 San Giorgio (Prežba) – isolotto dell'arcipelago di Lagosta
 San Giorgio (Host) – isolotto dell'arcipelago di Lissa
San Giorgio (Sveti Juraj) – isolotto posto di fronte alla città di Orsera

Italia

Comuni 
 Castel San Giorgio, in provincia di Salerno
 Monforte San Giorgio, in provincia di Messina
 Porto San Giorgio, in provincia di Ascoli Piceno
 San Giorgio a Cremano – nella città metropolitana di Napoli
 San Giorgio a Liri – in provincia di Frosinone
 San Giorgio Albanese – in provincia di Cosenza
 San Giorgio Canavese – nella città metropolitana di Torino
 San Giorgio del Sannio – in provincia di Benevento
 San Giorgio della Richinvelda – in provincia di Pordenone
 San Giorgio delle Pertiche – in provincia di Padova
 San Giorgio di Lomellina – in provincia di Pavia
 San Giorgio di Mantova – in provincia di Mantova
 San Giorgio di Nogaro – in provincia di Udine
 San Giorgio di Pesaro – in provincia di Pesaro e Urbino
 San Giorgio di Piano – nella città metropolitana di Bologna
 San Giorgio in Bosco – in provincia di Padova
 San Giorgio Ionico – in provincia di Taranto
 San Giorgio la Molara – in provincia di Benevento
 San Giorgio Lucano – in provincia di Matera
 San Giorgio Monferrato – in provincia di Alessandria
 San Giorgio Morgeto – nella città metropolitana di Reggio Calabria
 San Giorgio Piacentino – in provincia di Piacenza
 San Giorgio Scarampi – in provincia di Asti
 San Giorgio su Legnano – nella città metropolitana di Milano
 Torre San Giorgio – in provincia di Cuneo

Località e frazioni 
 San Giorgio corrisponde a frazioni nei comuni di Amatrice, Arco, Biassono, Bregnano, Cascia, Cascina, Castell'Umberto, Castiglione Messer Raimondo, Cesena, Crognaleto, Durazzano, Forlì, Melfi, Montenars, Montichiari, Pietragalla, Pombia, Porto Tolle, Resia, Roasio, Sesto Calende, Sora, Vezzi Portio, Villaputzu
 San Giorgio Isca della Botte – frazione di Baragiano in provincia di Potenza
 Malga San Giorgio – frazione di Bosco Chiesanuova in provincia di Verona
 San Giorgio a Colonica – frazione di Prato
 San Giorgio di Livenza – frazione di Caorle nella città metropolitana di Venezia
 Carrara San Giorgio – frazione di Due Carrare in provincia di Padova
 San Giorgio di Perlena – frazione di Fara Vicentino in provincia di Vicenza
 San Giorgio in Brenta – frazione di Fontaniva in provincia di Padova
 San Giorgio di Gioiosa – frazione di Gioiosa Marea nella città metropolitana di Messina
 San Giorgio all'Isola – frazione di Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno
 San Giorgio di Acilia – frazione di Roma
 San Giorgio al Tagliamento – frazione di San Michele al Tagliamento nella città metropolitana di Venezia
 San Giorgio di Valpolicella – frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella in provincia di Verona
 San Giorgio in Salici – frazione di Sona in provincia di Verona
 San Giorgio – località di Bolzano

 San Giorgio – frazione di Assoro nel libero consorzio comunale di Enna
 San Giorgio – frazione di Brunico in provincia di Bolzano
 San Giorgio – frazione di Pietragalla in provincia di Potenza
 San Giorgio – frazione di Usini in provincia di Sassari

Quartieri 
San Giorgio – quartiere di Bari
San Giorgio – quartiere di Catania
San Giorgio Extra – quartiere di Reggio Calabria

Altro 
 San Giorgio – stazione della metropolitana di Genova
Stazione di San Giorgio Cavalli di Bronzo – stazione di San Giorgio a Cremano gestita dalla Circumvesuviana

Militaria 
 Classe San Giorgio – navi da sbarco della Marina Militare costruite nel periodo 1987-1993

 – incrociatore costruito dai cantieri Ansaldo, varato nel 1908
  - cacciatorpediniere della Marina Militare in servizio dal 1955 al 1980
San Giorgio - vascello della marineria veneziana
San Giorgio: 31ª legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, creata nel 1923
Compagnia di San Giorgio – varie compagnie di soldati di ventura del XIV secolo assunsero questo nome

Opere d'arte 

 San Giorgio – statua di Donatello
San Giorgio – dipinto di Carlo Crivelli
San Giorgio – dipinto di Georg Lemberger
San Giorgio – dipinto di Andrea Mantegna
San Giorgio – dipinto di Tiziano

Santi 
 San Giorgio di Militene (†820 / 821) – vescovo, ricordato il 7 aprile
 San Giorgio di Antiochia (†814) – vescovo, commemorato il 19 aprile
 San Giorgio di Suelli (†1117) – vescovo, celebrato il 23 aprile
 San Giorgio Preca (†1962) – sacerdote, fondatore della Società della Dottrina Cristiana, primo santo maltese, commemorato il 26 luglio
 San Giorgio (III secolo) – martire di Lydda, celebrato il 23 aprile e il 14 agosto
 San Giorgio il Limniota (VIII secolo) – monaco e martire in Bitinia, celebrato il 24 agosto
 San Giorgio di Lodève (IX secolo) – vescovo di Lodève, celebrato l'8 novembre
 San Giorgio il Chozibita (VII secolo) – eremita

Altro 
Banco di San Giorgio – fondato nel 1407, fu una delle prime istituzioni bancarie italiane
San Giorgio – evento dei reparti scout

Pagine correlate 
 Isola di San Giorgio
 Saint-Georges
 Sankt Georgen
 St. George